2 miejscowości w Estonii:
 Venevere – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Sakala Północna.
 Venevere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Laekvere.